La Svenska basketligan 2011-2012 è stata la 59ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Norrköping Dolphins.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012